El Parque del Café es un parque temático colombiano situado en el corregimiento de Pueblo Tapao, del municipio de Montenegro en Quindío, Colombia. Dispone de dos teleféricos, shows, jardín del café mundial, tres montañas rusas, puestos de alimentos basados en café, arquitectura folclórica colombiana, y otras más, totalizando 40 atracciones que se dividen en: mecánicas, acuáticas y temáticas.

Historia 
El Parque del Café fue fundado en 1995 por la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia a través del Comité Departamental de Cafeteros del Quindío; pertenece a la Fundación Parque de la Cultura Cafetera y es una entidad sin ánimo de lucro destinada a la preservación del patrimonio cultural e histórico del café en Colombia, a la promoción de actividades culturales, recreativas, ecológicas y al impulso del ecoturismo en la región.

Se inauguró en 1995 y cada año es visitado por 920 000 turistas. Localizado a doce kilómetros de Armenia y a tres del municipio de Montenegro, por la vía que conduce a Pueblo Tapao. El parque se divide en espacios ecológicos y recreativos.

A la entrada se encuentra un mirador de 22 metros de altura que da la bienvenida a este parque temático, desde donde se observan el parque y el departamento del Quindío. En cada uno de los lugares los visitantes podrán ver las réplicas de seis sepulturas de la cultura Quimbaya, casas campesinas quindianas, trilladoras, moledoras, tostadoras y otras máquinas que fueron restauradas y de las que se explica su función.
El parque tiene un sinfín de orquídeas, heliconias y helechos. En este parque no se escapan los mitos y las leyendas de los campesinos colombianos: el Mohán, la Llorona, la Patasola, la Madremonte, el Duende y muchos más están reunidos en el bosque nativo. Son personajes que llevan su historia y el nombre de la región donde se generó su creencia.

Atracciones 

Hay atracciones para todas las edades, está la montaña rusa Krater, una de las más extremas de Latinoamérica, con giros de 360 y 180 grados, con una caída de 30 metros; para los más pequeños está la zona de atracciones mecánicas, el lago de las fábulas dedicado al escritor Rafaél Pombo, con sus fábulas más reconocidas.

En la segunda parte del parque se pueden encontrar el teleférico y 25 atracciones que están inspiradas en la diversión, arquitectura, gastronomía, historia y pasado cultural del café, en este lugar se puede ver la réplica de 1928 de la Plaza de Bolívar de Armenia, o las fachadas de las 15 casas quindianas con lo que se rescató el patrimonio arquitectónico de la colonización antioqueña.

Atracciones

 Montaña Rusa Yippe
 Montaña Rusa Krater
 Montaña Rusa   Broca
 Montaña Acuática
 Rápidos
 Torre Cumbre
 Ciclón
 Karts
 Karts dobles 
 Teleférico Bambusario
 Teleférico Plaza
 Barco del café
 Tren del Café
 Botes chocones 
 Torre Rin-Rin
 Pulpo
 Rueda panorámica
 Río lento (mini acuática) 
 Barón Rojo (mini aviones)
 Carros chocones
 Show El Secreto de la Naturaleza
 Show del Café

Galería

Véase también

Enlaces internos 
 Ecoturismo
 Eje Cafetero
 Juan Valdez
 Parque temático
 Federación Nacional de Cafeteros de Colombia
 Aeropuerto Internacional del Café
 Apuntes para la historia del Comité de Cafeteros del Quindío

Enlaces externos 
 Sitio Oficial del Parque del Café

Referencias 

Café de Colombia
Ecoturismo
Café
Montenegro (Quindío)
Parques temáticos de Colombia
Museos del café